|-
|(39751)||1997 CX2|| align=right|14,1|| align=right|2,724|| align=right|0,042|| align=right|5,84|| align=right|4,495||MBA||3. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39752)||1997 CB5|| align=right|14,8|| align=right|2,682|| align=right|0,212|| align=right|3,46|| align=right|4,392||MBA||6. februar 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(39753)||1997 CQ7|| align=right|14,8|| align=right|2,619|| align=right|0,182|| align=right|14,46|| align=right|4,237||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39754)||1997 CS14|| align=right|15,5|| align=right|2,658|| align=right|0,091|| align=right|3,01|| align=right|4,332||MBA||4. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39755)||1997 CY21|| align=right|14,0|| align=right|2,663|| align=right|0,108|| align=right|13,43|| align=right|4,346||MBA||13. februar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39756)||1997 EH10|| align=right|15,5|| align=right|2,784|| align=right|0,125|| align=right|3,71|| align=right|4,645||MBA||7. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39757)||1997 EL28|| align=right|15,0|| align=right|2,773|| align=right|0,191|| align=right|9,43|| align=right|4,617||MBA||7. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39758)||1997 EA31|| align=right|14,8|| align=right|2,929|| align=right|0,097|| align=right|5,04|| align=right|5,013||MBA||5. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39759)||1997 EX42|| align=right|13,9|| align=right|2,652|| align=right|0,175|| align=right|12,85|| align=right|4,319||MBA||10. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39760)||1997 EM54|| align=right|15,5|| align=right|2,272|| align=right|0,117|| align=right|4,35|| align=right|3,424||MBA||8. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39761)||1997 EN55|| align=right|14,7|| align=right|2,599|| align=right|0,104|| align=right|17,46|| align=right|4,189||MBA||2. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39762)||1997 FE1|| align=right|14,3|| align=right|2,723|| align=right|0,029|| align=right|5,44|| align=right|4,493||MBA||29. marec 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39763)||1997 FD3|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,060|| align=right|3,25|| align=right|4,726||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39764)||1997 FK3|| align=right|15,0|| align=right|2,753|| align=right|0,112|| align=right|12,15|| align=right|4,568||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39765)||1997 GE2|| align=right|15,4|| align=right|2,794|| align=right|0,087|| align=right|12,33|| align=right|4,669||MBA||7. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39766)||1997 GP7|| align=right|15,0|| align=right|2,890|| align=right|0,040|| align=right|4,14|| align=right|4,912||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39767)||1997 GD12|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,102|| align=right|6,65|| align=right|3,803||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39768)||1997 GB13|| align=right|14,8|| align=right|3,035|| align=right|0,041|| align=right|9,19|| align=right|5,286||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39769)||1997 GD14|| align=right|14,2|| align=right|2,286|| align=right|0,184|| align=right|25,19|| align=right|3,457||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39770)||1997 GJ16|| align=right|15,1|| align=right|2,832|| align=right|0,054|| align=right|2,55|| align=right|4,766||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39771)||1997 GH21|| align=right|14,5|| align=right|3,039|| align=right|0,123|| align=right|9,73|| align=right|5,298||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39772)||1997 GL22|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,229|| align=right|3,36|| align=right|5,443||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39773)||1997 GR23|| align=right|14,3|| align=right|3,008|| align=right|0,215|| align=right|6,68|| align=right|5,216||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39774)||1997 GO27|| align=right|18,5|| align=right|1,422|| align=right|0,071|| align=right|17,90|| align=right|1,695||MBA||12. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39775)||1997 GB30|| align=right|13,9|| align=right|2,761|| align=right|0,120|| align=right|9,14|| align=right|4,587||MBA||13. april 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39776)||1997 GF34|| align=right|15,0|| align=right|2,833|| align=right|0,007|| align=right|3,14|| align=right|4,769||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39777)||1997 HE|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,119|| align=right|7,43|| align=right|4,684||MBA||27. april 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39778)||1997 HA9|| align=right|13,9|| align=right|3,159|| align=right|0,278|| align=right|11,04|| align=right|5,613||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39779)||1997 HE9|| align=right|15,1|| align=right|3,068|| align=right|0,015|| align=right|3,22|| align=right|5,374||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39780)||1997 HR10|| align=right|15,4|| align=right|2,901|| align=right|0,029|| align=right|1,19|| align=right|4,940||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39781)||1997 HS13|| align=right|13,6|| align=right|3,066|| align=right|0,264|| align=right|12,44|| align=right|5,369||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39782)||1997 JR15|| align=right|14,5|| align=right|3,012|| align=right|0,032|| align=right|2,80|| align=right|5,227||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39783)||1997 LB1|| align=right|14,0|| align=right|2,989|| align=right|0,141|| align=right|15,95|| align=right|5,167||MBA||1. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39784)||1997 LB2|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,094|| align=right|14,84|| align=right|5,519||MBA||2. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39785)||1997 LV10|| align=right|14,7|| align=right|2,945|| align=right|0,097|| align=right|2,96|| align=right|5,054||MBA||7. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39786)||1997 LV17|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,127|| align=right|5,13|| align=right|5,509||MBA||8. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39787)||1997 MM3|| align=right|15,8|| align=right|1,924|| align=right|0,112|| align=right|24,02|| align=right|2,668||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39788)||1997 MQ6|| align=right|13,7|| align=right|3,133|| align=right|0,189|| align=right|18,66|| align=right|5,546||MBA||28. junij 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39789)||1997 OA|| align=right|12,9|| align=right|3,197|| align=right|0,061|| align=right|23,29|| align=right|5,717||MBA||23. julij 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(39790)||1997 PF|| align=right|13,8|| align=right|3,211|| align=right|0,130|| align=right|6,24|| align=right|5,752||MBA||1. avgust 1997||Haleakala||NEAT
|-
|39791 Jameshesser||1997 PH4|| align=right|16,0|| align=right|1,947|| align=right|0,105|| align=right|23,61|| align=right|2,716||MBA||13. avgust 1997||Dominion||D. D. Balam
|-
|(39792)||1997 RJ4|| align=right|16,9|| align=right|2,178|| align=right|0,123|| align=right|4,57|| align=right|3,214||MBA||5. september 1997||Caussols||ODAS
|-
|(39793)||1997 SZ23|| align=right|12,8|| align=right|5,162|| align=right|0,066|| align=right|15,02|| align=right|11,73||JUT||29. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39794)||1997 SU24|| align=right|12,3|| align=right|5,132|| align=right|0,029|| align=right|15,53|| align=right|11,63||JUT||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39795)||1997 SF28|| align=right|12,8|| align=right|5,133|| align=right|0,096|| align=right|6,75|| align=right|11,63||JUT||30. september 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39796)||1997 TD|| align=right|16,3|| align=right|2,249|| align=right|0,471|| align=right|12,93|| align=right|3,372||AMR||1. oktober 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(39797)||1997 TK18|| align=right|11,7|| align=right|5,189|| align=right|0,083|| align=right|14,98|| align=right|11,82||JUT||3. oktober 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39798)||1997 TW28|| align=right|11,8|| align=right|5,191|| align=right|0,104|| align=right|8,06|| align=right|11,83||JUT||6. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|39799 Hadano||1997 UO1|| align=right|14,7|| align=right|2,184|| align=right|0,195|| align=right|3,79|| align=right|3,226||MBA||23. oktober 1997||Hadano||A. Asami
|-
|(39800)||1997 UG6|| align=right|16,8|| align=right|2,361|| align=right|0,158|| align=right|1,62|| align=right|3,628||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39801)||1997 UV6|| align=right|16,8|| align=right|2,143|| align=right|0,080|| align=right|0,54|| align=right|3,136||MBA||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39802)||1997 UO9|| align=right|16,0|| align=right|2,182|| align=right|0,092|| align=right|1,11|| align=right|3,222||MBA||29. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(39803)||1997 UY15|| align=right|12,7|| align=right|5,309|| align=right|0,074|| align=right|0,50|| align=right|12,24||JUT||23. oktober 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39804)||1997 VP5|| align=right|15,9|| align=right|2,184|| align=right|0,065|| align=right|5,49|| align=right|3,228||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39805)||1997 WG2|| align=right|16,1|| align=right|2,273|| align=right|0,107|| align=right|1,01|| align=right|3,427||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39806)||1997 WX2|| align=right|15,4|| align=right|2,230|| align=right|0,033|| align=right|5,30|| align=right|3,329||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39807)||1997 WY19|| align=right|15,6|| align=right|2,244|| align=right|0,118|| align=right|8,73|| align=right|3,360||MBA||24. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39808)||1997 WQ25|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,187|| align=right|2,05|| align=right|3,363||MBA||25. november 1997||Zeno||T. Stafford
|-
|39809 Fukuchan||1997 WB30|| align=right|15,9|| align=right|2,231|| align=right|0,220|| align=right|5,42|| align=right|3,331||MBA||30. november 1997||Geisei||T. Seki
|-
|(39810)||1997 WQ35|| align=right|14,0|| align=right|2,306|| align=right|0,272|| align=right|22,67|| align=right|3,500||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39811)||1997 WJ38|| align=right|15,2|| align=right|2,172|| align=right|0,184|| align=right|6,40|| align=right|3,200||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39812)||1997 WE44|| align=right|15,8|| align=right|2,264|| align=right|0,112|| align=right|5,24|| align=right|3,405||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39813)||1997 XV4|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,092|| align=right|2,26|| align=right|3,374||MBA||6. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(39814)||1997 XF8|| align=right|14,6|| align=right|2,542|| align=right|0,195|| align=right|6,99|| align=right|4,053||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(39815)||1997 XU9|| align=right|14,9|| align=right|2,284|| align=right|0,255|| align=right|5,20|| align=right|3,451||MBA||4. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39816)||1997 XE11|| align=right|14,4|| align=right|2,320|| align=right|0,216|| align=right|8,53|| align=right|3,534||MBA||10. december 1997||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39817)||1997 YN|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,151|| align=right|3,40|| align=right|3,373||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39818)||1997 YR4|| align=right|15,2|| align=right|2,273|| align=right|0,144|| align=right|4,08|| align=right|3,426||MBA||24. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(39819)||1997 YE10|| align=right|14,1|| align=right|2,577|| align=right|0,103|| align=right|12,60|| align=right|4,137||MBA||28. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39820)||1997 YV17|| align=right|16,9|| align=right|2,331|| align=right|0,126|| align=right|3,08|| align=right|3,558||MBA||31. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39821)||1998 AH7|| align=right|15,3|| align=right|2,256|| align=right|0,151|| align=right|4,27|| align=right|3,388||MBA||5. januar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39822)||1998 BO|| align=right|14,8|| align=right|2,249|| align=right|0,096|| align=right|6,12|| align=right|3,372||MBA||18. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39823)||1998 BV|| align=right|14,2|| align=right|2,324|| align=right|0,166|| align=right|5,68|| align=right|3,542||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39824)||1998 BQ1|| align=right|15,3|| align=right|2,600|| align=right|0,161|| align=right|4,86|| align=right|4,192||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39825)||1998 BP2|| align=right|14,7|| align=right|2,181|| align=right|0,142|| align=right|3,72|| align=right|3,220||MBA||20. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39826)||1998 BY2|| align=right|14,5|| align=right|2,258|| align=right|0,103|| align=right|2,92|| align=right|3,393||MBA||19. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39827)||1998 BA3|| align=right|15,4|| align=right|2,265|| align=right|0,131|| align=right|1,46|| align=right|3,408||MBA||19. januar 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(39828)||1998 BH4|| align=right|14,9|| align=right|2,364|| align=right|0,222|| align=right|2,25|| align=right|3,633||MBA||21. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39829)||1998 BS4|| align=right|15,4|| align=right|2,275|| align=right|0,134|| align=right|5,87|| align=right|3,432||MBA||17. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(39830)||1998 BS6|| align=right|14,8|| align=right|2,251|| align=right|0,136|| align=right|3,95|| align=right|3,376||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39831)||1998 BU6|| align=right|14,8|| align=right|2,272|| align=right|0,106|| align=right|6,58|| align=right|3,423||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39832)||1998 BJ9|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,065|| align=right|6,43|| align=right|3,614||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39833)||1998 BS10|| align=right|15,5|| align=right|2,265|| align=right|0,226|| align=right|7,27|| align=right|3,408||MBA||25. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39834)||1998 BW10|| align=right|12,6|| align=right|2,991|| align=right|0,045|| align=right|9,75|| align=right|5,173||MBA||23. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39835)||1998 BQ13|| align=right|15,6|| align=right|2,233|| align=right|0,147|| align=right|1,37|| align=right|3,337||MBA||24. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39836)||1998 BJ17|| align=right|15,8|| align=right|2,445|| align=right|0,040|| align=right|5,26|| align=right|3,822||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39837)||1998 BH18|| align=right|16,2|| align=right|2,547|| align=right|0,233|| align=right|6,37|| align=right|4,065||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39838)||1998 BK19|| align=right|15,0|| align=right|2,287|| align=right|0,038|| align=right|6,68|| align=right|3,458||MBA||26. januar 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(39839)||1998 BM19|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,164|| align=right|0,25|| align=right|3,590||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39840)||1998 BJ24|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,106|| align=right|2,83|| align=right|3,596||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39841)||1998 BU24|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,154|| align=right|3,40|| align=right|3,847||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39842)||1998 BV25|| align=right|14,7|| align=right|2,274|| align=right|0,052|| align=right|7,20|| align=right|3,428||MBA||29. januar 1998||Zeno||T. Stafford
|-
|(39843)||1998 BB26|| align=right|14,7|| align=right|2,296|| align=right|0,138|| align=right|8,39|| align=right|3,478||MBA||29. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(39844)||1998 BA30|| align=right|15,5|| align=right|2,234|| align=right|0,216|| align=right|4,36|| align=right|3,340||MBA||29. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39845)||1998 BT35|| align=right|14,3|| align=right|2,275|| align=right|0,164|| align=right|5,26|| align=right|3,430||MBA||28. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39846)||1998 BB37|| align=right|14,8|| align=right|2,277|| align=right|0,197|| align=right|3,23|| align=right|3,436||MBA||26. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39847)||1998 BU42|| align=right|15,8|| align=right|2,601|| align=right|0,189|| align=right|1,01|| align=right|4,194||MBA||20. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39848)||1998 BW44|| align=right|15,4|| align=right|2,249|| align=right|0,097|| align=right|7,77|| align=right|3,372||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|39849 Giampieri||1998 CF2|| align=right|15,4|| align=right|2,314|| align=right|0,085|| align=right|6,35|| align=right|3,519||MBA||13. februar 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(39850)||1998 CG3|| align=right|14,8|| align=right|2,228|| align=right|0,155|| align=right|5,11|| align=right|3,326||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39851)||1998 CU3|| align=right|15,3|| align=right|2,388|| align=right|0,130|| align=right|1,66|| align=right|3,688||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39852)||1998 CV3|| align=right|15,2|| align=right|2,352|| align=right|0,052|| align=right|6,93|| align=right|3,607||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39853)||1998 CA4|| align=right|15,6|| align=right|2,381|| align=right|0,146|| align=right|3,07|| align=right|3,673||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39854)||1998 DB3|| align=right|15,6|| align=right|2,324|| align=right|0,044|| align=right|5,21|| align=right|3,543||MBA||20. februar 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(39855)||1998 DG3|| align=right|14,6|| align=right|2,454|| align=right|0,262|| align=right|10,06|| align=right|3,843||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39856)||1998 DV4|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,128|| align=right|0,59|| align=right|3,462||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39857)||1998 DA5|| align=right|15,6|| align=right|2,327|| align=right|0,125|| align=right|4,38|| align=right|3,548||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39858)||1998 DG6|| align=right|14,7|| align=right|2,547|| align=right|0,154|| align=right|11,63|| align=right|4,065||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39859)||1998 DC7|| align=right|15,5|| align=right|2,364|| align=right|0,171|| align=right|4,89|| align=right|3,634||MBA||17. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39860)||1998 DY7|| align=right|16,2|| align=right|2,320|| align=right|0,095|| align=right|6,05|| align=right|3,533||MBA||17. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39861)||1998 DO8|| align=right|15,2|| align=right|2,450|| align=right|0,101|| align=right|5,52|| align=right|3,834||MBA||21. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39862)||1998 DX10|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,133|| align=right|7,72|| align=right|3,460||MBA||17. februar 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39863)||1998 DL15|| align=right|14,1|| align=right|2,304|| align=right|0,097|| align=right|7,10|| align=right|3,497||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39864)||1998 DH20|| align=right|13,9|| align=right|2,981|| align=right|0,093|| align=right|11,23|| align=right|5,146||MBA||26. februar 1998||Campo Catino||Campo Catino
|-
|(39865)||1998 DB22|| align=right|16,1|| align=right|2,883|| align=right|0,034|| align=right|3,16|| align=right|4,894||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39866)||1998 DB24|| align=right|14,8|| align=right|1,963|| align=right|0,056|| align=right|17,22|| align=right|2,749||MBA||17. februar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39867)||1998 DG24|| align=right|16,5|| align=right|2,378|| align=right|0,182|| align=right|5,70|| align=right|3,667||MBA||22. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39868)||1998 DM27|| align=right|15,8|| align=right|2,429|| align=right|0,083|| align=right|6,70|| align=right|3,785||MBA||27. februar 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(39869)||1998 DV27|| align=right|15,1|| align=right|2,405|| align=right|0,163|| align=right|2,37|| align=right|3,729||MBA||21. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39870)||1998 DX27|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,156|| align=right|5,71|| align=right|3,583||MBA||23. februar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39871)||1998 DB33|| align=right|13,7|| align=right|2,572|| align=right|0,136|| align=right|8,32|| align=right|4,124||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(39872)||1998 DW33|| align=right|15,4|| align=right|2,404|| align=right|0,114|| align=right|1,98|| align=right|3,728||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39873)||1998 DC34|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,126|| align=right|2,58|| align=right|3,676||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39874)||1998 DC35|| align=right|14,4|| align=right|2,326|| align=right|0,073|| align=right|4,83|| align=right|3,546||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39875)||1998 DS35|| align=right|14,3|| align=right|2,294|| align=right|0,098|| align=right|7,23|| align=right|3,474||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(39876)||1998 DB38|| align=right|15,0|| align=right|2,376|| align=right|0,108|| align=right|2,18|| align=right|3,661||MBA||27. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39877)||1998 EQ6|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,205|| align=right|1,83|| align=right|3,672||MBA||1. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(39878)||1998 EH8|| align=right|15,6|| align=right|2,449|| align=right|0,176|| align=right|1,66|| align=right|3,832||MBA||2. marec 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(39879)||1998 EK8|| align=right|14,1|| align=right|2,361|| align=right|0,068|| align=right|5,82|| align=right|3,626||MBA||3. marec 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(39880)||1998 ER9|| align=right|15,2|| align=right|2,308|| align=right|0,095|| align=right|5,27|| align=right|3,506||MBA||15. marec 1998||Modra||P. Kolény; L. Kornoš
|-
|(39881)||1998 EK11|| align=right|14,7|| align=right|2,357|| align=right|0,188|| align=right|3,86|| align=right|3,618||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39882)||1998 EM11|| align=right|15,0|| align=right|2,367|| align=right|0,016|| align=right|5,38|| align=right|3,640||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39883)||1998 ER11|| align=right|15,7|| align=right|2,425|| align=right|0,126|| align=right|3,91|| align=right|3,776||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39884)||1998 ET11|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,209|| align=right|7,40|| align=right|3,467||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39885)||1998 EG12|| align=right|15,1|| align=right|2,266|| align=right|0,128|| align=right|6,71|| align=right|3,409||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39886)||1998 EL12|| align=right|13,1|| align=right|2,995|| align=right|0,074|| align=right|11,05|| align=right|5,181||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39887)||1998 ED13|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,163|| align=right|3,50|| align=right|3,424||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39888)||1998 ES20|| align=right|15,5|| align=right|2,422|| align=right|0,140|| align=right|2,61|| align=right|3,769||MBA||3. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(39889)||1998 FG|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,051|| align=right|7,26|| align=right|3,745||MBA||17. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|39890 Bobstephens||1998 FA3|| align=right|16,1|| align=right|2,590|| align=right|0,219|| align=right|5,49|| align=right|4,167||MBA||23. marec 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(39891)||1998 FB5|| align=right|15,8|| align=right|1,957|| align=right|0,094|| align=right|22,38|| align=right|2,737||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39892)||1998 FQ5|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,210|| align=right|11,32|| align=right|3,821||MBA||23. marec 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(39893)||1998 FS5|| align=right|15,8|| align=right|2,564|| align=right|0,278|| align=right|3,47|| align=right|4,106||MBA||24. marec 1998||Kleť||Klet
|-
|(39894)||1998 FO13|| align=right|15,5|| align=right|2,341|| align=right|0,093|| align=right|5,94|| align=right|3,582||MBA||26. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39895)||1998 FK15|| align=right|15,7|| align=right|2,394|| align=right|0,158|| align=right|5,72|| align=right|3,704||MBA||28. marec 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(39896)||1998 FB16|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,173|| align=right|6,21|| align=right|3,758||MBA||29. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(39897)||1998 FL23|| align=right|16,0|| align=right|2,376|| align=right|0,204|| align=right|6,09|| align=right|3,662||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39898)||1998 FQ23|| align=right|16,3|| align=right|2,434|| align=right|0,136|| align=right|2,45|| align=right|3,798||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39899)||1998 FP26|| align=right|14,2|| align=right|2,285|| align=right|0,185|| align=right|7,78|| align=right|3,453||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39900)||1998 FW26|| align=right|16,0|| align=right|2,396|| align=right|0,112|| align=right|3,11|| align=right|3,709||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39901)||1998 FW27|| align=right|15,8|| align=right|2,349|| align=right|0,163|| align=right|1,40|| align=right|3,600||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39902)||1998 FG30|| align=right|15,2|| align=right|2,385|| align=right|0,238|| align=right|4,38|| align=right|3,683||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39903)||1998 FL30|| align=right|14,8|| align=right|2,414|| align=right|0,141|| align=right|2,22|| align=right|3,749||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39904)||1998 FX30|| align=right|15,5|| align=right|2,373|| align=right|0,143|| align=right|6,15|| align=right|3,654||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39905)||1998 FZ30|| align=right|15,1|| align=right|2,422|| align=right|0,161|| align=right|2,03|| align=right|3,769||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39906)||1998 FE32|| align=right|15,8|| align=right|2,405|| align=right|0,155|| align=right|6,67|| align=right|3,728||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39907)||1998 FO33|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,086|| align=right|6,36|| align=right|3,696||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39908)||1998 FW34|| align=right|15,1|| align=right|2,329|| align=right|0,075|| align=right|3,21|| align=right|3,553||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39909)||1998 FM36|| align=right|15,4|| align=right|2,355|| align=right|0,069|| align=right|4,32|| align=right|3,613||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39910)||1998 FJ37|| align=right|12,9|| align=right|2,623|| align=right|0,136|| align=right|15,06|| align=right|4,247||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39911)||1998 FD38|| align=right|14,5|| align=right|2,317|| align=right|0,107|| align=right|7,49|| align=right|3,527||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39912)||1998 FN40|| align=right|14,9|| align=right|2,316|| align=right|0,119|| align=right|2,99|| align=right|3,524||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39913)||1998 FV40|| align=right|15,8|| align=right|2,403|| align=right|0,140|| align=right|2,00|| align=right|3,724||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39914)||1998 FN41|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,220|| align=right|2,48|| align=right|3,676||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39915)||1998 FY42|| align=right|15,3|| align=right|2,413|| align=right|0,120|| align=right|0,87|| align=right|3,748||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39916)||1998 FH47|| align=right|14,9|| align=right|2,354|| align=right|0,128|| align=right|1,12|| align=right|3,611||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39917)||1998 FV48|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,104|| align=right|7,15|| align=right|3,829||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39918)||1998 FS49|| align=right|14,4|| align=right|2,428|| align=right|0,123|| align=right|2,66|| align=right|3,784||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39919)||1998 FP51|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,168|| align=right|3,36|| align=right|3,657||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39920)||1998 FW53|| align=right|15,8|| align=right|2,420|| align=right|0,125|| align=right|2,33|| align=right|3,765||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39921)||1998 FO54|| align=right|15,5|| align=right|2,401|| align=right|0,247|| align=right|1,63|| align=right|3,721||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39922)||1998 FJ57|| align=right|13,4|| align=right|2,626|| align=right|0,115|| align=right|16,03|| align=right|4,254||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39923)||1998 FT57|| align=right|15,4|| align=right|2,384|| align=right|0,131|| align=right|7,12|| align=right|3,679||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39924)||1998 FL60|| align=right|15,5|| align=right|2,394|| align=right|0,271|| align=right|6,64|| align=right|3,703||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39925)||1998 FP60|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,177|| align=right|4,33|| align=right|3,819||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39926)||1998 FF64|| align=right|15,3|| align=right|2,456|| align=right|0,080|| align=right|7,09|| align=right|3,848||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39927)||1998 FM68|| align=right|15,7|| align=right|2,440|| align=right|0,106|| align=right|5,68|| align=right|3,812||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39928)||1998 FR70|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,147|| align=right|6,90|| align=right|3,719||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39929)||1998 FZ71|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,178|| align=right|2,02|| align=right|3,691||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39930)||1998 FR74|| align=right|16,5|| align=right|2,392|| align=right|0,155|| align=right|1,60|| align=right|3,700||MBA||24. marec 1998||Drebach||J. Kandler
|-
|(39931)||1998 FP75|| align=right|15,2|| align=right|2,464|| align=right|0,120|| align=right|3,68|| align=right|3,867||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39932)||1998 FQ75|| align=right|16,0|| align=right|2,389|| align=right|0,132|| align=right|7,23|| align=right|3,693||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39933)||1998 FN76|| align=right|14,5|| align=right|2,460|| align=right|0,115|| align=right|5,58|| align=right|3,858||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39934)||1998 FP79|| align=right|14,1|| align=right|2,459|| align=right|0,107|| align=right|6,81|| align=right|3,856||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39935)||1998 FR85|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,092|| align=right|13,29|| align=right|4,407||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39936)||1998 FZ85|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,165|| align=right|7,37|| align=right|3,501||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39937)||1998 FW98|| align=right|14,8|| align=right|2,390|| align=right|0,060|| align=right|6,09|| align=right|3,694||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39938)||1998 FF99|| align=right|15,0|| align=right|2,463|| align=right|0,149|| align=right|11,60|| align=right|3,865||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39939)||1998 FQ99|| align=right|15,1|| align=right|2,455|| align=right|0,092|| align=right|4,84|| align=right|3,846||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39940)||1998 FR99|| align=right|15,4|| align=right|2,481|| align=right|0,031|| align=right|5,06|| align=right|3,907||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39941)||1998 FX101|| align=right|12,9|| align=right|2,765|| align=right|0,081|| align=right|7,23|| align=right|4,596||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39942)||1998 FH104|| align=right|14,7|| align=right|2,414|| align=right|0,101|| align=right|6,47|| align=right|3,749||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39943)||1998 FO109|| align=right|14,8|| align=right|2,381|| align=right|0,137|| align=right|5,86|| align=right|3,674||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39944)||1998 FO110|| align=right|14,4|| align=right|2,525|| align=right|0,137|| align=right|13,94|| align=right|4,011||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39945)||1998 FT110|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,205|| align=right|10,51|| align=right|4,265||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39946)||1998 FP111|| align=right|14,5|| align=right|2,366|| align=right|0,275|| align=right|21,84|| align=right|3,638||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39947)||1998 FZ112|| align=right|14,8|| align=right|2,563|| align=right|0,139|| align=right|13,42|| align=right|4,103||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39948)||1998 FP113|| align=right|14,3|| align=right|2,431|| align=right|0,138|| align=right|7,00|| align=right|3,789||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39949)||1998 FG115|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,076|| align=right|5,82|| align=right|3,758||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39950)||1998 FB116|| align=right|13,4|| align=right|2,599|| align=right|0,192|| align=right|13,00|| align=right|4,190||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39951)||1998 FN116|| align=right|14,2|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|5,05|| align=right|3,684||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39952)||1998 FM117|| align=right|14,5|| align=right|2,724|| align=right|0,180|| align=right|13,28|| align=right|4,496||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39953)||1998 FJ118|| align=right|15,2|| align=right|2,443|| align=right|0,151|| align=right|5,71|| align=right|3,817||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39954)||1998 FN118|| align=right|14,4|| align=right|2,423|| align=right|0,042|| align=right|22,04|| align=right|3,772||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39955)||1998 FV118|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,062|| align=right|4,04|| align=right|3,812||MBA||31. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39956)||1998 FK120|| align=right|16,1|| align=right|2,424|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|3,772||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39957)||1998 FG121|| align=right|15,2|| align=right|2,428|| align=right|0,207|| align=right|3,80|| align=right|3,783||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39958)||1998 FB122|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,190|| align=right|3,29|| align=right|3,715||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39959)||1998 FH122|| align=right|15,9|| align=right|2,450|| align=right|0,049|| align=right|5,98|| align=right|3,834||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39960)||1998 FU122|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,230|| align=right|7,41|| align=right|3,791||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39961)||1998 FH123|| align=right|16,1|| align=right|2,593|| align=right|0,259|| align=right|1,83|| align=right|4,174||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39962)||1998 FX123|| align=right|15,1|| align=right|2,364|| align=right|0,281|| align=right|22,51|| align=right|3,633||MBA||24. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39963)||1998 FQ132|| align=right|15,5|| align=right|2,399|| align=right|0,181|| align=right|2,07|| align=right|3,716||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39964)||1998 FP136|| align=right|15,8|| align=right|2,411|| align=right|0,068|| align=right|6,03|| align=right|3,742||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39965)||1998 FK137|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,308|| align=right|16,96|| align=right|4,149||MBA||28. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39966)||1998 FB141|| align=right|16,1|| align=right|2,548|| align=right|0,241|| align=right|3,98|| align=right|4,066||MBA||29. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39967)||1998 GE|| align=right|13,7|| align=right|2,627|| align=right|0,299|| align=right|30,61|| align=right|4,256||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39968)||1998 GG3|| align=right|14,8|| align=right|2,410|| align=right|0,228|| align=right|11,61|| align=right|3,740||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39969)||1998 GT8|| align=right|12,6|| align=right|2,426|| align=right|0,053|| align=right|21,29|| align=right|3,779||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39970)||1998 GM9|| align=right|15,5|| align=right|2,446|| align=right|0,070|| align=right|19,93|| align=right|3,824||MBA||2. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|39971 József||1998 GN10|| align=right|15,2|| align=right|2,546|| align=right|0,245|| align=right|8,43|| align=right|4,061||MBA||2. april 1998||Piszkesteto||L. Kiss; Krisztián Sárneczky
|-
|(39972)||1998 HT|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,203|| align=right|4,79|| align=right|4,299||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39973)||1998 HX|| align=right|13,9|| align=right|2,392|| align=right|0,102|| align=right|4,34|| align=right|3,700||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39974)||1998 HO3|| align=right|15,0|| align=right|2,604|| align=right|0,134|| align=right|14,79|| align=right|4,202||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39975)||1998 HY6|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,118|| align=right|5,83|| align=right|3,673||MBA||20. april 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(39976)||1998 HV8|| align=right|15,6|| align=right|2,445|| align=right|0,049|| align=right|4,50|| align=right|3,822||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39977)||1998 HR9|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,240|| align=right|14,57|| align=right|4,264||MBA||18. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39978)||1998 HB11|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,208|| align=right|17,79|| align=right|4,110||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39979)||1998 HT12|| align=right|14,0|| align=right|2,379|| align=right|0,221|| align=right|24,84|| align=right|3,668||MBA||22. april 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(39980)||1998 HT13|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,118|| align=right|6,13|| align=right|4,035||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39981)||1998 HT14|| align=right|16,0|| align=right|2,408|| align=right|0,182|| align=right|3,05|| align=right|3,735||MBA||17. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39982)||1998 HD16|| align=right|15,0|| align=right|2,602|| align=right|0,318|| align=right|5,60|| align=right|4,197||MBA||22. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39983)||1998 HX16|| align=right|15,2|| align=right|2,398|| align=right|0,077|| align=right|5,94|| align=right|3,712||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39984)||1998 HQ18|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,060|| align=right|4,79|| align=right|3,796||MBA||18. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39985)||1998 HT23|| align=right|15,6|| align=right|2,548|| align=right|0,189|| align=right|12,73|| align=right|4,066||MBA||28. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39986)||1998 HJ32|| align=right|13,5|| align=right|2,531|| align=right|0,199|| align=right|13,04|| align=right|4,027||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39987)||1998 HJ33|| align=right|15,5|| align=right|2,456|| align=right|0,139|| align=right|1,80|| align=right|3,848||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39988)||1998 HO33|| align=right|14,1|| align=right|2,328|| align=right|0,193|| align=right|23,44|| align=right|3,552||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39989)||1998 HP35|| align=right|14,3|| align=right|2,539|| align=right|0,091|| align=right|9,49|| align=right|4,044||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39990)||1998 HT36|| align=right|15,5|| align=right|2,449|| align=right|0,060|| align=right|8,90|| align=right|3,832||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39991)||1998 HR37|| align=right|14,1|| align=right|2,446|| align=right|0,161|| align=right|3,43|| align=right|3,826||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39992)||1998 HB38|| align=right|14,8|| align=right|2,570|| align=right|0,233|| align=right|2,48|| align=right|4,120||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39993)||1998 HQ41|| align=right|15,7|| align=right|2,547|| align=right|0,145|| align=right|3,55|| align=right|4,065||MBA||24. april 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(39994)||1998 HA48|| align=right|15,2|| align=right|2,542|| align=right|0,148|| align=right|5,79|| align=right|4,052||MBA||20. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39995)||1998 HC51|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,088|| align=right|13,59|| align=right|4,264||MBA||25. april 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(39996)||1998 HB53|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,136|| align=right|3,98|| align=right|4,106||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39997)||1998 HE76|| align=right|15,6|| align=right|2,905|| align=right|0,160|| align=right|2,41|| align=right|4,950||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39998)||1998 HS78|| align=right|16,1|| align=right|2,451|| align=right|0,058|| align=right|4,81|| align=right|3,837||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(39999)||1998 HL84|| align=right|15,4|| align=right|2,435|| align=right|0,133|| align=right|6,16|| align=right|3,798||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(40000)||1998 HZ87|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,133|| align=right|13,78|| align=right|4,172||MBA||21. april 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov